Stijn Minne (Jabbeke, 29 juni 1978) is een Belgisch voetballer die bij voorkeur als verdediger speelt.

Jeugdclubs
1986-1998 Club Brugge
1998-1999 KSK Maldegem

Clubstatistieken

Minne, Stijn